EHF Champions League 1993-94 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 1993-94 (mænd)
 EHF Champions League 1993-94 (kvinder)